Баррандов может означать:
 Баррандов — район города Праги, названный в честь Йоахима Барранда в 1928 году.
 Баррандов (чеш. Barrandov Studio) — чешская (ранее — чехословацкая) киностудия.
  — чешский телеканал, начавший вещание 11 января 2009 года.
  — ресторан, комплекс зданий, садов и парков в Праге в районе Баррандов. Памятник культуры (с 1988 г.), памятник архитектуры (с 1993 г.).
  — мост в Праге.
  — скальное образование на южной окраине Праги, на левом берегу реки Влтава.